Nehemiah Gordon (1972-), figure du judaïsme karaïte ;
 Nehemiah Samuel Libowitz (1862-1939), rabbin naturalisé américain ;
 Nehemiah Grew (1641-1712), botaniste britannique ;
 Nehemiah Persoff (1919-2022), acteur américain ;
 Renaldo Nehemiah (1959-), athlète américain ;
 Nehemiah Curtis « Skip » James (1902-1969), bluesman américain ;
 Nehemie Benoudjita (1945-1999), journaliste tchadien.

Théologie 
 Néhémie, personnage biblique, figure du retour à Sion.